Pär Anton Persson (ur. 26 lutego 1995 we Fryksände) – szwedzki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 10 grudnia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w szwedzkiej miejscowości Östersund, gdzie uplasował się na 97. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 lutego 2016 roku w szwedzkiej stolicy Sztokholm, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 70. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Lahti w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 24. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Anton Persson 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995